

Geografia 
 Mounte Chevreux – montagna nella terra di Graham, Antartico occidentale

Persone 
 Ambroise-Augustin Chevreux – religioso, abate e presbitero francese
 Édouard Chevreux – biologo francese